U sezoni 2010./11. 2.HNL imala 16 momčadi. Prvak je postala momčad Gorice, ali nije uspjela ući u 1. HNL zbog nedostatka licencije. u 1. HNL je ušla momčad Lučkog.

Ljestvica

Rezultati

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2010./11.
 3. HNL 2010./11.
 4. HNL 2010./11.
 5. rang HNL-a 2010./11.
 6. rang HNL-a 2010./11.
 7. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvori 
 Službena stranica 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., Druga HNL

2010
 2